La casa puede referirse a:
 La casa (1946), una obra de teatro de José María Pemán.
 La casa (2006), un reality-show chileno.
 '''''La casa (2015), una serie de televisión argentina de Diego Lerman.